Lento – miejscowość i gmina we Francji
 Lento – jedno z określeń tempa w muzyce

Zobacz też:
 Lento Violento …e altre storie – album Gigiego d'Agostino